Nationalrådet er navnet på flere institutioner:

 Det Nationale Råd for Namibia – overhuset i Namibias parlament
 Nationalrådet (Schweiz) – det ene kammer i Schweiz' parlament
 Nationalrådet (Østrig) – førstekammeret i Østrigs parlament
 Nationalrådet for den Slovakiske Republik – Slovakiets parlament